Anna Czarnecka (ur. 1974) – polska dziennikarka
 Ewa Czarnecka – pseudonim Renaty Gorczyńskiej (ur. 1943) dziennikarki, publicystki, pisarki
 Gertruda Czarnecka (ur. 1939) – polska polityk w PRL
 Joanna Czarnecka (ur. 1982) – polska koszykarka

 Zobacz też
 Czarnecki